«Юха» () — чёрно-белый немой фильм финского режиссёра Аки Каурисмяки, созданный в 1999 году по одноимённому роману Юхани Ахо (1911); «история маргиналов в маргинальной стране».

Премьера фильма состоялась в феврале 1999 года на 49-й Берлинском международном кинофестивале, показ картины сопровождался оркестром из тринадцати музыкантов.

История создания 
Аки Каурисмяки начал снимать «Юху» в середине 1990-х годов как звуковой фильм, однако вскоре прекратил съёмки.

Сюжет 
Сельскую идиллию совместной жизни хромоногого фермера Юхи (Сакари Куосманен) и сироты Марьи (Кати Оутинен) разрушает вторжение городского соблазнителя Шемейкки (Андре Вильм), который уводит Марью в город и пытается принудить к занятию проституцией. Марья беременна, а Юха отправляется отомстить.

В ролях 
 Сакари Куосманен — Юха
 Кати Оутинен — Марья
 Андре Вильм — Шемейкка
 Маркку Пелтола — водитель
 Элина Сало — сестра Шемейкки
 Она Камю

Оценки 
По мнению кинокритика Андрея Плахова, этот немой фильм является логическим завершением развития минималистской эстетики режиссёра: с каждым фильмом диалоги в них всё в большей степени редуцировались, становясь «почти невесомыми».

Награды и номинации 
 1999 — почетное упоминание Международной конфедерации артхаусного кино на Берлинском кинофестивале.
 1999 — номинация на премию «Аманда» за лучший северный фильм.
 1999 — участие в конкурсной программе Вальядолидского кинофестиваля.
 1999 — премия «Бронзовая лягушка» фестиваля Camerimage (Тимо Салминен).
 2000 — 4 номинации на премию «Юсси»: лучшая режиссура (Аки Каурисмяки), лучшая актриса (Кати Оутинен), лучшая операторская работа (Тимо Салминен), лучшая музыка (Ансси Тиканмяки).

Примечания

Литература

Ссылки 
  
  
 Киномир семейного бизнеса
 

Романтические комедийные фильмы 1990-х годов
Романтические кинокомедии Финляндии
Фильмы-мелодрамы Финляндии
Принуждение к проституции в фильмах
Кинокомедии Финляндии
Кинокомедии 1999 года
Чёрно-белые фильмы Финляндии
Фильмы Финляндии 1999 года